Wybory parlamentarne w Etiopii – wybory, w trakcie których wybierani są przedstawiciele do dwuizbowego parlamentu Etiopii. Izbami tymi są Izba Federacji (izba wyższa) oraz Izba Przedstawicieli Ludowych (izba niższa).

Wybory

Wybory powszechne 
 Wybory parlamentarne w Etiopii w 1957 roku
 Wybory parlamentarne w Etiopii w 1961 roku
 Wybory parlamentarne w Etiopii w 1965 roku
 Wybory parlamentarne w Etiopii w 1969 roku
 Wybory parlamentarne w Etiopii w 1973 roku
 Wybory parlamentarne w Etiopii w 1987 roku
 Wybory parlamentarne w Etiopii w 1994 roku
 Wybory parlamentarne w Etiopii w 1995 roku
 Wybory parlamentarne w Etiopii w 2000 roku
 Wybory parlamentarne w Etiopii w 2005 roku
 Wybory parlamentarne w Etiopii w 2010 roku
 Wybory parlamentarne w Etiopii w 2015 roku

Wybory lokalne 
 Wybory parlamentarne w Etiopii w 2008 roku
 Wybory parlamentarne w Etiopii w 2013 roku

Referenda 
 Referendum w Etiopii w 1987 roku

Zobacz też 
 Ordynacja wyborcza